Lista portów lotniczych w Gruzji, ułożonych alfabetycznie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 UN Location Codes: Georgia
 World Aero Data: Georgia - ICAO codes, coordinates
 Great Circle Mapper: Georgia - IATA and ICAO codes

 
Gruzja